Уолл-стрит — улица города Нью-Йорк, на которой расположены две фондовых биржи: NASDAQ и Нью-Йоркская фондовая биржа.

Другие значения 
  — фильм 1929 года режиссёра Роя Уильяма Нила.
 «Уолл-стрит» — фильм 1987 года режиссёра Оливера Стоуна.
 «Уолл-стрит: Деньги не спят» — сиквел фильма «Уолл-стрит» 1987 года, снятый в 2010 году.

Станции метро 
 Уолл-стрит — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT Lexington Avenue Line.
 Уолл-стрит — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT Broadway — Seventh Avenue Line.

См. также 
 The Wall Street Journal